Paulina Bobak (ur. 1 października 1984 w Zakopanem) – polska biathlonistka, zawodniczka AZS AWF Katowice.

Kariera 
Karierę sportową rozpoczęła w klubie sportowym BKS Wojsko Polskie Kościelisko. Medalistka mistrzostw Polski seniorów, ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży oraz Mistrzostw Polski Juniorów. Sukcesem jej jest udział w sztafecie, która zajęła 7. miejsce w mistrzostwach świata w Östersund w 2008 roku.

Pierwsze punkty w Pucharze Świata zdobyła 18 grudnia 2008 w Hochfilzen. Startując w biegu indywidualnym, przy bezbłędnym strzelaniu zajęła 19. miejsce.

Jest dwukrotną medalistką Zimowych igrzysk wojskowych w Dolinie Aosty (2010): złoto w biathlonie – drużynowo (sprint 7,5 km), a także brąz w drużynowym biegu patrolowym na 15 km.

Była w składzie reprezentacji Polski na zimowe igrzyska olimpijskie w Vancouver w 2010 i w Soczi w 2014 roku jednak nie wystartowała w żadnej konkurencji.

Życie prywatne 
Jest żołnierzem Wojska Polskiego w stopniu starszego szeregowego.

Osiągnięcia 
 złoty medal – Mistrzostwa Europy Juniorów
 srebrny medal – w sztafecie podczas Mistrzostw Europy Juniorów
 złota medalista mistrzostw Polski
 4 złote medale – Mistrzostwa Polski Juniorów

Mistrzostwa świata

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w zawodach

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Przypisy

Bibliografia 
 

Polskie biathlonistki
Polscy biathloniści na igrzyskach olimpijskich
Polscy olimpijczycy (Turyn 2006)
Polscy olimpijczycy (Vancouver 2010)
Kobiety – żołnierze Wojska Polskiego
Szeregowi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Urodzeni w 1984
Ludzie urodzeni w Zakopanem